Kandal (, Umschrift: Kândal, IPA: [], Bedeutung: „Mitte“) ist eine Provinz in Kambodscha. Die Provinz umgibt die Landeshauptstadt Phnom Penh, die jedoch selbst nicht zur Provinz gehört. Die Provinzhauptstadt von Kandal heißt Ta Khmau („schwarzer alter Mann“).

Kandal hat 1.201.581 Einwohner (Stand: Zensus 2019). 2017 betrug die Einwohnerzahl 1.483.800.

Verwaltung 
Die Provinz Kandal ist in elf Bezirke unterteilt, die weiter in 146 Kommunen und 1087 Dörfer unterteilt werden.

Einzelnachweise

Weblinks

Provinz in Kambodscha